Cossack (engl. cossack ‚Kosake‘) steht für:
 Cossack (Australien), Stadt in Western Australia, Australien
 Cossack, NATO-Codename des Transportflugzeugs Antonow An-225
 Cossack, Handelsname für ein Fahrzeugmodell von AwtoWAS, siehe WAS-2121 Niwa
 Cossack, Handelsname für russische und ukrainische Motorräder, siehe Irbitski Motozikletny Sawod und Dnepr (Motorradmarke)
 HMS Cossack, britischer Schiffsname

Siehe auch:
 Cosac
 Cosack
 Cossacks
 Kosak
 Kossak